Di seguito una lista di asteroidi dal numero 521001 al 522000 con data di scoperta e scopritore.

521001–521100 

|-
| 521001 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521002 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521003 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521004 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521005 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521006 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521007 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521008 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521009 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521010 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521011 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521012 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521013 - ||  || || CSS
|-
| 521014 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521015 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521016 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521017 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521018 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521019 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521020 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521021 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521022 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521023 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521024 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521025 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521026 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521027 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521028 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521029 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521030 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521031 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521032 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521033 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521034 - ||  || || CSS
|-
| 521035 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521036 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521037 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521038 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521039 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521040 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521041 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521042 - ||  || || SSS
|-
| 521043 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521044 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521045 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521046 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521047 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521048 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521049 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521050 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521051 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521052 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521053 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521054 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521055 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521056 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521057 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521058 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521059 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521060 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521061 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521062 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521063 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521064 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521065 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521066 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521067 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521068 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521069 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521070 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521071 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521072 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521073 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521074 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521075 - ||  || || WISE
|-
| 521076 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521077 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521078 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521079 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521080 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521081 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521082 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521083 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521084 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521085 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521086 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521087 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521088 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521089 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521090 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521091 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521092 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521093 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521094 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521095 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521096 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521097 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521098 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521099 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521100 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|}

521101–521200 

|-
| 521101 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521102 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521103 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521104 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521105 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521106 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521107 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521108 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521109 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521110 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521111 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521112 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521113 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521114 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521115 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521116 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521117 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521118 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521119 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521120 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521121 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521122 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521123 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521124 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521125 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521126 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521127 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521128 - ||  || || CSS
|-
| 521129 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521130 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521131 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521132 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521133 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521134 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521135 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521136 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521137 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521138 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521139 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521140 - ||  || || CSS
|-
| 521141 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521142 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521143 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521144 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521145 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521146 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521147 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521148 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521149 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521150 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521151 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521152 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521153 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521154 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521155 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521156 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521157 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521158 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521159 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521160 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521161 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521162 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521163 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521164 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521165 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521166 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521167 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521168 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521169 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521170 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521171 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521172 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521173 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521174 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521175 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521176 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521177 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521178 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521179 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521180 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521181 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521182 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521183 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521184 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521185 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521186 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521187 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521188 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521189 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521190 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521191 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521192 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521193 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521194 - ||  || || CSS
|-
| 521195 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521196 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521197 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521198 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521199 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521200 - ||  || || Pan-STARRS
|}

521201–521300 

|-
| 521201 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521202 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521203 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521204 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521205 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521206 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521207 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521208 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521209 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521210 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521211 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521212 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521213 - ||  || || CSS
|-
| 521214 - ||  || || CSS
|-
| 521215 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521216 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521217 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521218 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521219 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521220 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521221 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521222 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521223 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521224 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521225 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521226 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521227 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521228 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521229 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521230 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521231 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521232 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521233 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521234 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521235 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521236 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521237 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521238 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521239 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521240 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521241 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521242 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521243 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521244 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521245 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521246 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521247 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521248 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521249 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521250 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521251 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521252 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521253 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521254 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521255 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521256 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521257 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521258 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521259 - ||  || || CSS
|-
| 521260 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521261 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521262 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521263 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521264 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521265 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521266 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521267 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521268 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521269 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521270 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521271 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521272 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521273 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521274 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521275 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521276 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521277 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521278 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521279 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521280 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521281 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521282 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521283 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521284 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521285 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521286 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521287 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521288 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521289 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521290 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521291 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521292 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521293 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521294 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521295 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521296 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521297 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521298 - ||  || || CSS
|-
| 521299 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521300 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|}

521301–521400 

|-
| 521301 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521302 - ||  || || CSS
|-
| 521303 - ||  || || LONEOS
|-
| 521304 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521305 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521306 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521307 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521308 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521309 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521310 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521311 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521312 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521313 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521314 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521315 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521316 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521317 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521318 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521319 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521320 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521321 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521322 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521323 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521324 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521325 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521326 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521327 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521328 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521329 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521330 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521331 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521332 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521333 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521334 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521335 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521336 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521337 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521338 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521339 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521340 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521341 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521342 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521343 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521344 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521345 - ||  || || CSS
|-
| 521346 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521347 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521348 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521349 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521350 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521351 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521352 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521353 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521354 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521355 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521356 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521357 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521358 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521359 - ||  || || LINEAR
|-
| 521360 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521361 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521362 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521363 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521364 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521365 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521366 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521367 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521368 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521369 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521370 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521371 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521372 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521373 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521374 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521375 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521376 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521377 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521378 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521379 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521380 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521381 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521382 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521383 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521384 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521385 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521386 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521387 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521388 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521389 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521390 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521391 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521392 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521393 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521394 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521395 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521396 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521397 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521398 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521399 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521400 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|}

521401–521500 

|-
| 521401 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521402 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521403 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521404 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521405 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521406 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521407 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521408 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521409 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521410 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521411 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521412 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521413 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521414 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521415 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521416 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521417 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521418 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521419 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521420 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521421 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521422 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521423 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521424 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521425 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521426 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521427 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521428 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521429 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521430 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521431 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521432 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521433 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521434 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521435 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521436 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521437 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521438 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521439 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521440 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521441 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521442 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521443 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521444 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521445 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521446 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521447 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521448 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521449 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521450 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521451 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521452 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521453 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521454 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521455 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521456 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521457 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521458 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521459 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521460 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521461 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521462 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521463 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521464 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521465 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521466 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521467 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521468 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521469 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521470 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521471 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521472 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521473 - ||  || || WISE
|-
| 521474 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521475 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521476 - ||  || || CSS
|-
| 521477 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521478 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521479 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521480 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521481 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521482 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521483 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521484 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521485 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521486 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521487 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521488 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521489 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521490 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521491 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521492 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521493 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521494 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521495 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521496 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521497 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521498 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521499 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521500 - ||  || || Spacewatch
|}

521501–521600 

|-
| 521501 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521502 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521503 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521504 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521505 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521506 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521507 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521508 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521509 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521510 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521511 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521512 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521513 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521514 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521515 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521516 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521517 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521518 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521519 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521520 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521521 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521522 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521523 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521524 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521525 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521526 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521527 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521528 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521529 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521530 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521531 - ||  || || WISE
|-
| 521532 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521533 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521534 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521535 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521536 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521537 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521538 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521539 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521540 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521541 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521542 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521543 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521544 - ||  || || WISE
|-
| 521545 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521546 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521547 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521548 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521549 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521550 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521551 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521552 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521553 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521554 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521555 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521556 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521557 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521558 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521559 - ||  || || SSS
|-
| 521560 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521561 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521562 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521563 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521564 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521565 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521566 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521567 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521568 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521569 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521570 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521571 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521572 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521573 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521574 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521575 - ||  || || Mallorca Obs.
|-
| 521576 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521577 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521578 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521579 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521580 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521581 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521582 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521583 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521584 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521585 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521586 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521587 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521588 - ||  || || LONEOS
|-
| 521589 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521590 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521591 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521592 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521593 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521594 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521595 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521596 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521597 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521598 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521599 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521600 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|}

521601–521700 

|-
| 521601 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521602 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521603 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521604 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521605 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521606 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521607 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521608 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521609 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521610 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521611 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521612 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521613 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521614 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521615 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521616 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521617 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521618 - ||  || || Mallorca Obs.
|-
| 521619 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521620 - ||  || || WISE
|-
| 521621 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521622 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521623 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521624 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521625 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521626 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521627 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521628 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521629 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521630 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521631 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521632 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521633 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521634 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521635 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521636 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521637 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521638 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521639 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521640 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521641 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521642 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521643 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521644 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521645 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521646 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521647 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521648 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521649 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521650 - ||  || || CSS
|-
| 521651 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521652 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521653 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521654 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521655 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521656 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521657 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521658 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521659 - ||  || || Mallorca Obs.
|-
| 521660 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521661 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521662 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521663 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521664 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521665 - ||  || || CSS
|-
| 521666 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521667 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521668 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521669 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521670 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521671 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521672 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521673 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521674 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521675 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521676 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521677 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521678 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521679 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521680 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521681 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521682 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521683 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521684 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521685 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521686 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521687 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521688 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521689 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521690 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521691 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521692 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521693 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521694 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521695 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521696 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521697 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521698 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521699 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521700 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|}

521701–521800 

|-
| 521701 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521702 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521703 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521704 - ||  || || WISE
|-
| 521705 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521706 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521707 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521708 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521709 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521710 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521711 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521712 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521713 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521714 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521715 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521716 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521717 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521718 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521719 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521720 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521721 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521722 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521723 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521724 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521725 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521726 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521727 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521728 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521729 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521730 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521731 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521732 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521733 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521734 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521735 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521736 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521737 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521738 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521739 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521740 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521741 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521742 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521743 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521744 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521745 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521746 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521747 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521748 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521749 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521750 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521751 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521752 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521753 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521754 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521755 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521756 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521757 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521758 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521759 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521760 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521761 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521762 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521763 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521764 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521765 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521766 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521767 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521768 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521769 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521770 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521771 - ||  || || CSS
|-
| 521772 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521773 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521774 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521775 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521776 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521777 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521778 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521779 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521780 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521781 - ||  || || CSS
|-
| 521782 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521783 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521784 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521785 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521786 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521787 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521788 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521789 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521790 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521791 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521792 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521793 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521794 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521795 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521796 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521797 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521798 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521799 - ||  || || WISE
|-
| 521800 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|}

521801–521900 

|-
| 521801 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521802 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521803 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521804 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521805 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521806 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521807 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521808 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521809 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521810 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521811 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521812 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521813 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521814 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521815 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521816 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521817 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521818 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521819 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521820 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521821 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521822 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521823 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521824 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521825 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521826 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521827 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521828 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521829 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521830 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521831 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521832 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521833 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521834 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521835 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521836 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521837 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521838 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521839 - ||  || || Mallorca Obs.
|-
| 521840 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521841 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521842 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521843 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521844 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521845 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521846 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521847 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521848 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521849 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521850 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521851 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521852 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521853 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521854 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521855 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521856 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521857 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521858 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521859 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521860 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521861 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521862 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521863 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521864 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521865 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521866 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521867 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521868 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521869 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521870 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521871 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521872 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521873 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521874 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521875 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521876 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521877 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521878 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521879 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521880 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521881 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521882 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521883 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521884 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521885 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521886 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521887 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521888 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521889 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521890 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521891 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521892 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521893 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521894 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521895 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521896 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521897 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521898 - ||  || || CSS
|-
| 521899 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521900 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|}

521901–522000 

|-
| 521901 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521902 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521903 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521904 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521905 - ||  || || CSS
|-
| 521906 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521907 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521908 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521909 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521910 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521911 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521912 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521913 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521914 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521915 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521916 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521917 - ||  || || Mallorca Obs.
|-
| 521918 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521919 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521920 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521921 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521922 - ||  || || CINEOS
|-
| 521923 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521924 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521925 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521926 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521927 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521928 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521929 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521930 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521931 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521932 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521933 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521934 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521935 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521936 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521937 - ||  || || LINEAR
|-
| 521938 - ||  || || LINEAR
|-
| 521939 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521940 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521941 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521942 - ||  || || SSS
|-
| 521943 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521944 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521945 - ||  || || Mallorca Obs.
|-
| 521946 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521947 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521948 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521949 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521950 - ||  || || CSS
|-
| 521951 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521952 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521953 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521954 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521955 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521956 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521957 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521958 - ||  || || CSS
|-
| 521959 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521960 - ||  || || SSS
|-
| 521961 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521962 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521963 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521964 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521965 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521966 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521967 - ||  || || CSS
|-
| 521968 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521969 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521970 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521971 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521972 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521973 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521974 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521975 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521976 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521977 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521978 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521979 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521980 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521981 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521982 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521983 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521984 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521985 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521986 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521987 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521988 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521989 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521990 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521991 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521992 - ||  || || CSS
|-
| 521993 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521994 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521995 - ||  || || Spacewatch
|-
| 521996 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 521997 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521998 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 521999 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 522000 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|}

Collegamenti esterni 
 

0521001